Embu kan syfta på:

 Embu (språk) – ett språk i Kenya
 Embu (folk) – ett folkslag i Kenya

Geografi

Brasilien 

 Embu (kommun), São Paulo, 
 Embu das Artes, São Paulo,

Kenya 

 Embu (distrikt) – ett distrikt, 
 Embu (Kenya), länshuvudort, 

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Kenyaförgreningar